Николай Давидович Бурлюк () — русский поэт и прозаик. Брат Давида, Владимира и Людмилы Бурлюков.

Биография 
Родился в семье управляющего имением, агронома; его братья Давид и Владимир, а также сестра Людмила — видные деятели русского футуризма. Окончил Херсонскую мужскую гимназию, а в 1914 — Петербургский университет (физико-математический факультет, историко-филологическое отделение).

Вместе с братьями и сестрой (в отличие от них, никогда не выступавший как художник) активно печатался в изданиях кубофутуристов («Студия импрессионистов», «Садок судей», «Пощёчина общественному вкусу»). Однако его поэтика по сути далека от нарочито «грубой», урбанистической и словотворческой (анти)эстетики Давида Бурлюка, Кручёных, Маяковского; для него характерны импрессионистическая образность, показ «сновидений», мифологические образы, установка на музыкальность, в этом он ближе из футуристов к Елене Гуро. Как и Гуро, он писал лирическую прозу («Глухонемая», «Артемида без собак», «Сбежавшие музы» и др.). Автор теоретических статей («Поэтические начала», «Supplementum к поэтическому контрапункту»)

Член литературой группы «Гилея» (1910). Автор ряда статей, формулирующих основные принципы футуристической литературы («Поэтические начала»).

Проявлял интерес к акмеизму, принимал участие в заседаниях «Цеха поэтов», приятельствовал с Николаем Гумилёвым, в 1914 году отказался подписать манифест футуристов «Идите к чорту», где в оскорбительных выражениях характеризуются акмеисты.

В следующем году последний раз печатался (в альманахе «Весеннее контрагентство муз», 1915) и навсегда пропал с литературного горизонта: в 1916 мобилизован в действующую армию, после окончания школы прапорщиков (1917) — на Румынском фронте, затем служил в разных армиях эпохи Гражданской войны на Украине, в зависимости от того, под чью мобилизацию попадал.

В 1919—1920 скрывался от всякой мобилизации; в декабре 1920 года в Херсоне явился на учёт в РККА как бывший офицер, но был арестован и «тройкой» 6-й армии приговорён 25 декабря 1920 года к расстрелу в превентивных целях, «желая скорее очистить РСФСР от лиц подозрительных, кои в любой момент своё оружие могут поднять для свержения власти рабочих и крестьян». 27 декабря 1920 г. приговор приведён в исполнение.

Обстоятельства гибели Николая Бурлюка долгое время оставались неизвестными и опубликованы только в 2001 году. Эмигрировавший в США Давид Бурлюк знал о расстреле брата, но, вероятно, скрывал этот факт из опасности повредить престижу своей семьи в СССР.

Примечания

Литература 
 Деменок Е. Л. Новое о Бурлюках // Дрогобыч, 2013.
 Государственный художественный музей им. М. В. Нестерова. Уфа. 2007. ISBN 978-5-98645-007-0.

Ссылки 

 Евгений Деменок. «„Милой Яночке Коля в баночке“, или история нескольких фотографий Николая и Владимира Бурлюков». http://artukraine.com.ua/a/miloy-yanochke-kolya-v-banochke-ili-istoriya-neskolkih-fotografiy-nikolaya-i-vladimira-burlyukov/#.WntWqyXFLIU
 Н. Д. Б. [Бурлюк Н. Д.] О пародии и о подражании. СПб.: Книгопечатня Шмидт, 1913. 22 с.
 Биография
 Сочинения Бурлюка на сайте Lib.ru: Классика
 Поверх барьеров с Иваном Толстым. Судьбы и параллели

Выпускники Херсонской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Русские поэты-футуристы
Прозаики русского авангарда
Поэты России XX века
Писатели России по алфавиту
Поэты Украины
Писатели Украины
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Казнённые писатели
Участники Первой мировой войны (Россия)
Писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1920 году